Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1969 — 36-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 15 березня по 30 березня 1969 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 47-й чемпіонат Європи.

З цього чемпіонату матчі груп А, В та С почали проводити окремо один від одного.

Група А Стокгольм, Швеція 15 березня — 30 березня 1969.

Група В Любляна, Югославія 28 лютого — 9 березня 1969.

Група С Скоп'є, Югославія 24 лютого — 2 березня 1969.

Чемпіонат світу Група А

Чемпіонат Європи

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Лейф Холмквіст
 Захисник  Ян Сухий
 Нападник  Ульф Стернер

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Владімір Дзурілла
 Захисники  Ян Сухий —  Леннарт Сведберг
 Нападники  Анатолій Фірсов —  Вацлав Недоманський —  Ульф Стернер

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів 
 1969: збірна Чехословаччини з хокею мститься СРСР за Прагу-68  

 

1969 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швеції
Березень 1969
Спортивні змагання у Стокгольмі
1969 у шведському спорті